Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1924

Футбол в СССР в 1924 году
1924